Ранг листа светске хокејашке федерације (или ИИХФ) представља годишњу ранг листу репрезентација у хокеју на леду коју објављује Светска федерација хокеја на леду.

Тренутни систем бодовања усвојен је на конгресу ИИХФ у септембру 2003. Према речима тадашњег председника ИИХФ-а Ренеа Фезала, систем бодовања је направљен да би био разумљив свима и на најбољи могући начин вредновао успехе националних селекција.

Тренутни систем бодовања 
Ранг листа за мушкарце се прави на основу резултата остварених на последња 4 Светска првенства и на Олимпијским играма. Пошто се у женској конкуренцији светска првенства не одржавају у години Олимпијских игара, рачунају се успеси на последња 3 светска првенства и на ОИ. Свака позиција на крају неког такмичења носи одређен број бодова, а доддају се и додатни бодови за пласман у четвртфинале, полуфинале и финале. 

Поени из текуће сезоне се рачунају у целости док се поени за сваку протеклу годину умањују за по 25%, што значи да се на овој листи не рачунају бодови освојени пре више од 4 године. На пример, уколико је нека репрезентација на задњих 5 такмичења освојила свих 5 златних медаља, односно максималних 3.900 бодова њена таблица изгледа овако:

Ранг листа ИИХФ се користи приликом одређивања носилаца на сваком Светском првенству, односно репрезентација које обезбеђују директан пласман на ОИ без додатних квалификација. Директан пласман на ОИ обезбеђује 9 мушких и 6 женских репрезентација са ИИХФ ранг листе две године пре почетка игара. Екипе пласиране од 10. до 30. места (мушкарци) учествују у додатним квалификацијама, а слична ситуација је и у женском хокеју.

Таблица расподеле бодова у женској конкуренцији је следећа:

Ранг листа мушких репрезентација 

Тренутна ранг листа за 2015. годину бодује резултате са 4 Светска првенства (2015, 2014, 2013 и 2012) и Олимпијских игара 2014.

У периоду 2003 (када је усвојен овакав начин бодовања) до 2011. 8 репрезентација је сваке године било међу 10 најбољих (Канада, Шведска, Русија, Чешка, Финска, САД, Словачка и Швајцарска). Међу 10 најбољих су успеле да се пласирају још свега 4 репрезентације: Летонија и Немачка (по 6 пута), Белорусија (5) и Норвешка (1). На првом месту у овом периоду су се смењивале три репрезентације: Канада (4 године), Русија (3 године) и Шведска (2 године).

Ранг листа женских репрезентација 

1Репрезентација Јапана је због природне катастрофе у својој земљи одустала на наступа на СП 2011. и аутоматски је означена као освајач последњег места у својој категорији.

Види још 
 ИИХФ
 Списак чланова Светске хокејашке федерације
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду за жене

Референце

Спољашње везе 

 World Ranking at IIHF.com
 2003 ranking: 
 2004 ranking: 
 2005 ranking: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хокеј на леду